Kalino ist der Name folgender Ortschaften:
 in Bulgarien (bulgarisch ):
 Kalino (Bulgarien), Dorf in der Oblast Schumen

 in Polen:
 Kalino (Polen), Dorf in der Woiwodschaft Łódź

 in Russland (russisch ):
 Kalino (Perm, Tschussowskoi), Siedlung städtischen Typs in der Region Perm, Tschussowskoi rajon
 Kalino (Archangelsk), Dorf in der Oblast Archangelsk
 Kalino (Jaroslawl), Dorf in der Oblast Jaroslawl
 Kalino (Perm, Ossa), Dorf in der Region Perm, Rajon Ossa